Il titolo Slave to the Rhythm può riferirsi a:
Slave to the Rhythm, album di Grace Jones (1985)
Slave to the Rhythm, singolo dall'album omonimo di Grace Jones
Slave to the Rhythm, brano musicale di Michael Jackson pubblicato postumo (2014)